Ciclone – regione atmosferica in cui la pressione atmosferica è minore di quella delle regioni circostanti alla stessa altitudine, tipicamente associata a cattivo tempo atmosferico
 Ciclone – macchinario che permette la purificazione dell'aria (o un gas in generale) dalle polveri sfruttando il principio della forza centrifuga
 Ciclone (The Untamed Breed) – film del 1948 diretto da Charles Lamont
 Ciclone – singolo di Takagi & Ketra e Elodie del 2020
 Garelli Ciclone – ciclomotore di tipo tubone costruito dalla Agrati-Garelli dagli anni settanta
 Classe Ciclone – classe di navi avviso scorta successivamente classificate torpediniere in servizio nella Regia Marina durante la seconda guerra mondiale
 Ciclone – torpediniera di scorta della Regia Marina
 183ª Divisione paracadutisti "Ciclone" – terza Divisione paracadutisti del Regio Esercito
 Ciclone – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Ciclone – uno dei primi nomi dell'adattamento italiano di Superman

Pagine correlate 
 Cyclone
 Il ciclone